Le terme test de Tukey peut désigner deux tests statistiques différents:
Le test d'additivité de Tukey qui évalue si 2 facteurs sont liés de façon additive dans le cadre d'une ANOVA.
Le test des rangs de Tukey qui permet d'effectuer des comparaisons multiples.

Homonymie